Bengt Broms kan avse:

* Bengt Broms (född 1928), svensk geotekniker
 Bengt Broms (född 1929), finländsk jurist